Out of Reach ("fuori portata, distante" in lingua inglese) può riferirsi a:

Film
Out of Reach – film del 2004 diretto da Po-Chih Leong, con protagonista Steven Seagal

Musica
Out of Reach – album dei Can del 1978
Out of Reach – album dei Blind Fury (altro nome dei Satan) del 1985
Out of Reach – singolo di Gabrielle del 2001